29-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 6 по 11 мая 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу одержал испанский велогонщик Франсиско Гальдос.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог) общей протяженностью 894,6 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Тур Романдии 1975 на FirstCycling

1975 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1975 году
Май 1975 года